

Geografia 
Bolivia
 Provincia di Pedro Domingo Murillo – provincia della Bolivia
Colombia
 Murillo – città nel dipartimento di Tolima
Spagna
 Murillo de Gállego – comune nella provincia di Saragozza
 Murillo de Río Leza – comune nella comunità autonoma di La Rioja
 Murillo el Cuende – comune della Navarra
 Murillo el Fruto – comune della Navarra
Stati Federati di Micronesia
 Murillo (Micronesia) – atollo delle isole Hall, parte delle isole Caroline, appartenente allo Stato di Chuuk
Stati Uniti d'America
 Murillo – census-designated place nella contea di Hidalgo, in Texas

Persone 
 Allan Alexander Banegas Murillo – calciatore honduregno
 Allans Josué Vargas Murillo – calciatore honduregno
 Álvaro Mesén Murillo – calciatore costaricano
 Ander Murillo (1983) – ex calciatore spagnolo
 Andrés Estrada Murillo – calciatore colombiano
 Andrés Javier Mosquera Murillo – calciatore colombiano
 Antonio García Murillo – cestista panamense
 Antonio Murillo Fischer – ciclista brasiliano
 Bartolomé Esteban Murillo – pittore spagnolo del Seicento
 Carlos Augusto Rivas Murillo – calciatore colombiano
 Edwin Arturo Congo Murillo – calciatore colombiano
 Elkin Murillo (1977) – calciatore colombiano
 Gerald Murillo, noto come "Dr. Atl" – pittore e scrittore messicano
 Jacob Murillo – calciatore colombiano
 Jefferson Murillo – calciatore colombiano
 Jeison Murillo (1992) – calciatore colombiano
 Jhon Murillo – calciatore venezuelano
 Joaquín Murillo (1932-2009) – calciatore spagnolo
 José Luis Valencia Murillo – calciatore ecuadoriano
 Juan Alberto Murillo Cruz – calciatore honduregno
 Juan Murillo – ciclista venezuelano
 Juan Bravo Murillo – politico e filosofo spagnolo
 Libis Andrés Arenas Murillo – calciatore colombiano
 Luis Antonio Marín Murillo – calciatore costaricano
 Luis Carlos Murillo – calciatore colombiano
 Manuel Murillo Toro – presidente e scrittore colombiano
 Marco Pérez Murillo – calciatore colombiano del 1990
 Marino Murillo – militare e politico cubano
 Mary Murillo – sceneggiatrice britannica
 Michael Murillo – calciatore panamense
 Miguel Murillo – calciatore boliviano
 Miguel Antonio Murillo – calciatore colombiano
 Oscar Murillo – calciatore colombiano del 1988
 Oscar Murillo – pittore colombiano
 Pedro Domingo Murillo – patriota per l'indipendenza dell'Alto Perù, l'attuale Bolivia
 Rommel Murillo – calciatore honduregno
 Verónica Raquel Pérez-Murillo – calciatrice statunitense naturalizzata messicana
 Yair Andrés Ibargüen Murillo – calciatore colombiano
 Zoilamérica Ortega Murillo – politica e attivista nicaraguense

Altro 
 9829 Murillo – asteroide della fascia principale
 Club Voleibol Murillo – società pallavolistica femminile spagnola di Murillo de Río Leza
 Giardini di Murillo – parco cittadino di Siviglia

Pagine correlate 
 Pedro Domingo Murillo